Cimetière juif de Prague peut faire référence au :

 Vieux cimetière juif de Prague ;
 Nouveau cimetière juif de Prague.

Homonymie de toponyme